Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Georges Goven e Patrick Proisy 6-2, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (Campioni)
 Georges Goven /  Patrick Proisy (finale)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)
 Patrice Beust /  Daniel Contet (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1973